Zimmermann − nazwisko niemieckiego pochodzenia, pochodzące od rzeczownika oznaczającego cieślę. W Polsce występuje także w formach Zimerman i Cymerman.
 Agnes Zimmermann – angielska pianistka 
 Annemarie Zimmermann – niemiecka kajakarka
Anton Zimmermann – niemiecki architekt i przedsiębiorca budowlany.
 Arthur Zimmermann − niemiecki polityk
 Bernard Zimmermann − polski architekt
 Bernd Alois Zimmermann − niemiecki kompozytor
 Bettina Zimmermann − niemiecka aktorka
 Bodo Zimmermann – niemiecki malarz i grafik
 Carl Johann Christian Zimmermann − niemiecki architekt
 Christoph Zimmermann − niemiecki wioślarz 
 Daniel Zimmermann − wschodnioniemiecki kierowca i konstruktor wyścigowy
 Dominikus Zimmermann − niemiecki architekt
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann − niemiecki geograf i zoolog
 Edith Zimmermann − austriacka narciarka alpejska
 Eduard Zimmermann − niemiecki dziennikarz 
 Egon Zimmermann − austriacki narciarz
 Elżbieta Zimmermann – polska germanistka
 Francisc Zimmermann – rumuński piłkarz
 Heidi Zimmermann – austriacka narciarka alpejska
 Herbert Zimmermann − piłkarz niemiecki
 Herbert Zimmermann − niemiecki komentator sportowy
 Jan Zimmermann – niemiecki siatkarz
 Jan Zimmermann − polski prawnik administratywista
 Johann Baptist Zimmermann − niemiecki malarz
 Jordan Zimmermann − amerykański baseballista
 Karl Zimmermann – szwajcarski strzelec sportowy
 Kazimierz Zimmermann − polski ekonomista
 Lisa Zimmermann – niemiecka narciarka dowolna 
 Matthias Zimmermann − niemiecki piłkarz 
 Marian Zimmermann − polski prawnik
 Markus Zimmermann − niemiecki bobsleista
 Martin Zimmermann – austriacki skoczek narciarski
 Nicole Zimmermann – niemiecka wioślarka
 Pierre Zimmermann − szwajcarski, francuski i monakijski brydżysta
Robert Zimmermann − niemiecki budowniczy
 Robert von Zimmermann – czesko-austriacki filozof 
 Urs Zimmermann − szwajcarski kolarz
 Warren Zimmermann – amerykański dyplomata 
 Wilhelm Zimmermann − niemiecki duchowny 
 Wilmya Zimmermann – holenderska i niemiecka polityk

Zobacz też 
 Café Zimmermann
 Krystian Zimerman
 Zimmerman

Niemieckie nazwiska